Die Segunda División 2014/15 (offiziell Liga Adelante) war die 84. Saison der spanischen zweiten Liga. Die Saison begann am 23. August 2014 und endete am 21. Juni 2015 mit dem Finale der Play-Offs. Meister wurde Betis Sevilla.

Vor der Saison 
Die 22 Mannschaften trafen an 42 Spieltagen jeweils zweimal aufeinander. Die zwei besten Mannschaften stiegen direkt in die Primera División auf. Die Teams auf den Plätzen Drei bis Sechs ermittelten in den Play-Offs den dritten Aufsteiger. Reservemannschaften waren nicht aufstiegsberechtigt. Die letzten vier Vereine stiegen ab.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen CA Osasuna, Real Valladolid und Betis Sevilla teil. Aufgestiegen aus der Segunda División B waren Racing Santander, Albacete Balompié, UE Llagostera und CD Leganés.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Play-Offs 
An den Play-Offs nehmen die Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs der regulären Saison teil. Im Halbfinale trifft der Dritte auf den Sechsten und der Vierte auf den Fünften. Der Sieger der Finalbegegnung qualifiziert sich als dritter Aufsteiger für die Primera División.

Halbfinale

|}

Finale

|}

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. – Betis Sevilla
 2. – Sporting Gijón
 4. – UD Las Palmas

 Absteiger in die Segunda División B
 19. – Racing Santander
 20. – Recreativo Huelva
 21. – CE Sabadell
 22. – FC Barcelona B

 Absteiger aus der Primera División
 FC Elche
 UD Almería
 FC Córdoba

 Aufsteiger in die Segunda División
 Real Oviedo
 Gimnàstic de Tarragona
 Athletic Bilbao B
 SD Huesca

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com
 Tabelle und alle Saisonspiele auf kicker.de
 Torjägerliste auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2014/15
Fußballsaison 2014/15